Esmé Stuart ou Stewart peut se référer à :

 Esmé Stuart (1543-1583),  comte de Lennox (1580), puis  duc de Lennox ;
 Esmé Stuart (1579-1624),  de Lennox ;
 Esmé Stuart (1649-1660),  de Lennox et  duc de Richmond.